Кубок Петрова («Бра́тина») — хоккейный кубок, вручаемый с 2008 года победителю второй по силе хоккейной лиги России: в 2008—2010 гг. — победителям чемпионата Высшей лиги, начиная с сезона 2010/2011 — чемпионам Высшей хоккейной лиги.

На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды. Через год, после возвращения кубка организаторам, на него наносится наименование чемпиона.

Изготовлен ювелиром Владимиром Майзелем из серебра с использованием позолоты и дерева и весит около 19 килограммов. 1 марта 2017 года стало известно, что кубок будет переименован, и назван Кубком имени Владимира Петрова, умершего 28 февраля 2017 года. Под именем «Братина», кубок был вручен по итогам сезона 2016—2017 в последний раз

Обладатели Кубка

Клубы, лидирующие по количеству завоёванных Кубков Петрова

Обладатели Кубка Петрова ВХЛ

Обладатели Кубка Петрова за всю историю

См. также 
 Братина — древнерусский сосуд для питья, давший название призу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
Награды, появившиеся в 2008 году